Bulupayung (Kesugihan), een plaats in Indonesië
Bulupayung (Patimuan), een plaats in Indonesië